

Patronyme 

 Alphonse Daudet (1840-1897), écrivain et journaliste français ;
 Célimène Daudet (1977-), pianiste française ;
 Charles Daudet (1869-1957), écrivain, journaliste, anarchiste libertaire puis socialiste (connu sous le nom de Charles-Albert ;
 Ernest Daudet (1837-1921), frère ainé d’Alphonse, écrivain et journaliste français ;
 François Daudet (1965- ), pianiste français ;
 Gwendoline Daudet (1998-), patineuse de vitesse sur piste courte française ;
 Joris Daudet (1991- ), Champion du Monde Junior de BMX ;
 Julia Daudet (1844-1940) épouse et collaboratrice d’Alphonse Daudet, poète et journaliste ;
 Léon Daudet (1867-1942), fils aîné d’Alphonse, écrivain, journaliste et homme politique français ;
 Lionel Daudet (1968-) alpiniste français ;
 Lucien Daudet (1878-1946)), fils cadet d’Alphonse, homme de lettres français ;
 Marthe Daudet, née Allard (1878-1960), épouse de Léon Daudet, journaliste de l’Action française sous le pseudonyme de « Pampille » ;
 Philippe Daudet (1909-1923), fils de Léon Daudet ;
 Pierre Daudet (1904-1945), professeur de droit et archiviste français ;
 Sandrine Daudet (1972-2019), patineuse de vitesse sur piste courte française ;
 Yves Daudet (1940-), juriste et professeur français.

Autres 
 Prix Daudet, est l’ancien nom du prix littéraire francophone créé par Radio Courtoisie en 1997 en l’honneur d’Alphonse Daudet et de son fils Léon Daudet. Ce prix a été rebaptisé prix Jean-Ferré en 2007.
 Lycée Alphonse-Daudet, établissement d’enseignement secondaire français et supérieur public de la ville de Nîmes, département du Gard.